Takhtistadion (Tabriz)
 Takhtistadion (Teheran)